Miejscowości w USA:
 Morse Bluff – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Saunders
Gminy w USA:
 Morse Bluff (ang. Morse Bluff Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Saunders